Drei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Nubian nach der Bevölkerung von Nubien.

 HMS Nubian (1909) war ein Zerstörer der ersten Tribal-Klasse, der 1909 vom Stapel lief und 1919 abgewrackt wurde.
 HMS Nubian (F36) war ein Zerstörer der zweiten Tribal-Klasse, der 1937 vom Stapel lief und 1949 verschrottet wurde.
 HMS Nubian (F131) war eine Fregatte der dritten Tribal-Klasse, die 1960 vom Stapel lief.

Nubian